La transducción, por definición, es la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza. Más específicamente, transducción es un término que se utiliza en diversos campos:

 transducción (genética), el proceso por el que se introduce material genético exógeno utilizando un virus como vector;
 transducción de señal, el proceso por el que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior, en otra señal o respuesta específica;
 transducción (fisiología), la conversión de un estímulo sensorial a otro;
 transducción (teoría literaria), los procesos de transmisión que sufren las obras literarias;
 En electrónica, la transformación de un tipo de energía en señal eléctrica o viceversa por medio de un transductor.